Mussatow ist der Familienname folgender Personen:

 Igor Maximowitsch Mussatow (* 1987), russischer Eishockeyspieler
 Wiktor Elpidiforowitsch Borissow-Mussatow (1870–1905), russischer Maler